Mommenheim (Duitsland), een gemeente in Duitsland
Mommenheim (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk